Le Faouët (Morbihan)
 Le Faouët (Côtes-d'Armor)